Wu Lei (football)
 Wu Lei (athlétisme)